Grape steht für:

 Grapen, ein historisches Küchengerät
 qfix Grape, eine graphische Programmierumgebung
 Grape (Adelsgeschlecht), uradelige Familie aus Pommern

Grape ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Grape (1734–1795), Landrat des Kreises Greifenberg
 Bernhard Grape (1849–1912), deutscher Lehrer und Politiker (DDP)
 Heide Grape-Albers (* 1945), deutsche Kunsthistorikerin
 Heinrich Christoph Grape (1761–1834), deutscher Kupferstecher
 Jakob Ludwig von Grape (1735–1811), Landrat des Kreises Königsberg und Kammerpräsident in Posen
 Johann Heinrich von Grape (1696–nach 1758), preußischer Offizier, Inhaber des preußischen Garnisonregiments No. IV
 Johannes Grape (1870–1940), deutscher Heimatforscher und Autor
 Karoline von Grape (1795–1868), deutsche Schriftstellerin; verheiratete Karoline von Zöllner